

Населені пункти та їхні частини
 Соколець — село в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Соколець — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Соколець — частина міста Седліще в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Соколець — частина села Сонспув у гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Соколець — частина села Старе Папроцькі-Голендри в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства

Іпельськи Соколец — село, громада округу Левіце, Нітранський край.

Див. також 
 Вознесенськ

Примітки